Die CA Tennis Trophy 1986 fand 20. bis 27. Oktober 1986 in Wien statt. Das Teilnehmerfeld des Einzelbewerbs bestand aus 32 Spielern, jenes des Doppelbewerbs aus 16 Paaren. Das Turnier war mit 125.000 $ dotiert. Zum ersten Mal seit 10 Jahren wurde das Turnier nicht mehr von Fischer gesponsert. Das Sponsoring übernahm die Österreichische Bank Creditanstalt (CA).

Im Einzel scheiterte der schwedische Titelverteidiger Jan Gunnarsson bereits im Halbfinale. Der Titel ging an den US-Amerikaner Brad Gilbert. Im Doppel trat das US-amerikanische Duo Mike DePalmer/Gary Donnelly nicht mehr an. Es gewann die brasilianisch-polnische Paarung bestehend aus Ricardo Acioly und Wojciech Fibak.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse 
NB: Das Finale wurde als Best-of-Five gespielt, während in allen vorherigen Runden 2 gewonnene Sätze zum Aufstieg in die nächste Runde ausreichten.

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage Bank Austria TennisTrophy
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage

Tennisturnier 1986
1986